La Carlota – comune della Spagna nella Provincia di Cordova
La Carlota – città delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
La Carlota – città dell'Argentina nella Provincia di Córdoba

Pagine correlate
Carlota